Тимошинская — название нескольких населённых пунктов:
 Тимошинская — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Тимошинская — деревня в Верхнеуфтюгском сельском поселении Красноборского района Архангельской области
 Тимошинская — деревня в Черевковском сельском поселении Красноборского района Архангельской области
 Тимошинская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области, Митюковское сельское поселение
 Тимошинская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области, Нижнеслободское сельское поселение
 Тимошинская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области, Явенгское сельское поселение
 Тимошинская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Тимошинская — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Тимошинская — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Тимошинская — деревня в Лузском районе Кировской области.